Чарли Кокс (; Лондон, 15. децембар 1982) енглески је глумац познат по улогама Тристана Торна у филму Звездана прашина, Овена Слејтера у ТВ серији Царство порока и Мета Мердока/Дердевила у ТВ серији Дердевил.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Енглески глумци